Ма́гма — многозначный термин, применяющийся в следующих значениях:
 Магма — природный огненно-жидкий расплав
 Магма (группоид) — в общей алгебре: базовый тип алгебраической структуры, состоящий из множества М с одной бинарной операцией M × M → M; единственным требованием является замкнутость относительно заданной на нём операции
 ГОСТ 28147-89 «Магма» — советский и российский стандарт симметричного шифрования

См. также 
 Magma (значения)